Filmpreis 2018 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2018
 Österreichischer Filmpreis 2018
 Europäischer Filmpreis 2018